Westra ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Westra (1943–2019), niederländischer Politiker (CDA)
 Lieuwe Westra (1982–2023), niederländischer Radrennfahrer 
 Rense Westra († 2015), niederländischer Schauspieler
 Trijntje Pieters Westra (1783–1861), niederländische Eisschnellläuferin 
 Willy Westra van Holthe (1888–1965), niederländischer Fußballspieler